Nika puede referirse a:

 Nika, referido a la cantante española que participó en la segunda edición del programa Operación Triunfo.
 Nika, un distrito de la provincia de Paktīkā (Afganistán).
 Los disturbios de Niká, una rebelión ocurrida en el 532 en Constantinopla.
 Los Premios Nika, principal premio cinematográfico nacional que se concede de forma anual en Rusia.
 Nika, deidad de one piece conocido por los esclavos como el "dios" del sol.